Unabhängigkeitsboulevard oder Unabhängigkeitsprospket beschreibt folgende Straßen:

 Unabhängigkeitsboulevard (Minsk)
 Unabhängigkeitsboulevard (Slonim)
 Unabhängigkeitsboulevard (Tschernihiw)